Jacques de Trivulce, gouverneur de Milan et maréchal de France (1448 † 1518).
 Théodore de Trivulce, son neveu (1458 † 1531), maréchal de France

Voir aussi 
 Famille Trivulzio

Homonymie de patronyme